Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (Городенка)
 Костел Непорочного зачаття Діви Марії (Златопіль)
 Костел непорочного зачаття Діви Марії (Іванів)
 Костел Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії (Лопатин)
 Костел Непорочного зачаття Діви Марії (Львів)
 Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (Смоленськ)
 Костел Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії (Шумськ)